Hersant ist der Name 

 des französischen Presse-Unternehmers Robert Hersant (1920–1996)
 des Medienkonzerns Groupe Hersant Média

Siehe auch:
 Hersent